Péquignot ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Péquignot (1918–2013), Schweizer Politiker
 Xavier Péquignot (1805–1864), Schweizer Politiker, Lehrer und Journalist

Péquignot bezeichnet

 Le Cerneux-Péquignot, eine Gemeinde des Kantons Neuenburg in der Schweiz